|-
| (4401) Адити (Aditi) || 1985 TB || 14 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4402) Цунэмори (Tsunemori) || 1987 DP || 25 февраля 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (4403) Кунихару (Kuniharu) || 1987 EA || 2 марта 1987 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (4404) Enirac || 1987 GG || 2 апреля 1987 || Паломар || Ален Мори
|-
| (4405) Отава (Otava) ||  || 21 августа 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4406) Малер (Mahler) ||  || 22 декабря 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4407) Таихаку (Taihaku) ||  || 13 октября 1988 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (4408) Злата Коруна (Zlatá Koruna)||  || 4 октября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4409) Кисслинг (Kissling) || 1989 MD || 30 июня 1989 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (4410) Камуиминтара (Kamuimintara) || 1989 YA || 17 декабря 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4411) Котибункё (Kochibunkyo) || 1990 AF || 3 января 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4412) Хефрен (Chephren) || 2535 P-L || 26 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4413) Микерин (Mycerinos) || 4020 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4414) Сезострис (Sesostris) || 4153 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4415) Эхнатон (Echnaton) || 4237 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4416) Рамзес (Ramses) || 4530 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4417) Лекар (Lecar) || 1931 GC || 8 апреля 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4418) Фрэдфранклин (Fredfranklin) ||  || 9 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4419) Алланкук (Allancook) || 1932 HD || 24 апреля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4420) Аландреев (Alandreev) || 1936 PB || 15 августа 1936 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
| (4421) Kayor || 1942 CA || 14 января 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4422) Жарр (Jarre) || 1942 UA || 17 октября 1942 || Алжир || Луи Буайе
|-
| (4423) Голден (Golden) || 1949 GH || 4 апреля 1949 || Бруклин || IAP
|-
| (4424) Архипова (Arkhipova) || 1967 DB || 16 февраля 1967 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4425) Билк (Bilk) || 1967 UQ || 30 октября 1967 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (4426) Рерих (Roerich) ||  || 15 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4427) Бурнашев (Burnashev) ||  || 30 августа 1971 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4428) Хотинок (Khotinok) || 1977 SN || 18 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4429) Чинмой (Chinmoy) ||  || 12 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4430) Говорухин (Govorukhin) ||  || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4431) Холёнхоли (Holeungholee) ||  || 28 ноября 1978 || Нанкин || -
|-
| (4432) McGraw-Hill ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4433) Голдстоун (Goldstone) || 1981 QP || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4434) Никулин (Nikulin) ||  || 8 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4435) Хольт (Holt) ||  || 13 января 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4436) Ортисморено (Ortizmoreno) || 1983 EX || 9 марта 1983 || Андерсон-Меса || E. Barr
|-
| (4437) Ярошенко (Yaroshenko) ||  || 10 апреля 1983 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4438) Сайкс (Sykes) || 1983 WR || 29 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4439) Мурото (Muroto) || 1984 VA || 2 ноября 1984 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4440) Tchantchès || 1984 YV || 23 декабря 1984 || Верхний Прованс || F. Dossin
|-
| (4441) Тосиэ (Toshie) || 1985 BB || 26 января 1985 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4442) Гарсия (Garcia) ||  || 14 сентября 1985 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (4443) Паулет (Paulet) ||  || 10 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4444) Эшер (Escher) || 1985 SA || 16 сентября 1985 || Ла-Силья || H. U. Norgaard-Nielsen,  L. Hansen,  P. R. Christensen
|-
| (4445) Джимстрэттон (Jimstratton) || 1985 TC || 15 октября 1985 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4446) Кэролин (Carolyn) || 1985 TT || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4447) Киров (Kirov) ||  || 7 ноября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4448) Филдэвис (Phildavis) || 1986 EO || 5 марта 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4449) Собинов (Sobinov) ||  || 3 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4450) Пан (Pan) || 1987 SY || 25 сентября 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (4451) Грив (Grieve) || 1988 JJ || 9 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4452) Уллачарльз (Ullacharles) || 1988 RN || 7 сентября 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (4453) Борнхольм (Bornholm) || 1988 VC || 3 ноября 1988 || Брорфельде || Поль Йенсен
|-
| (4454) Кумико (Kumiko) || 1988 VW || 2 ноября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4455) Рурико (Ruriko) || 1988 XA || 2 декабря 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4456) Моусон (Mawson) || 1989 OG || 27 июля 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4457) Ван Гог (van Gogh) || 1989 RU || 3 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (4458) Оидзуми (Oizumi) || 1990 BY || 21 января 1990 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (4459) Нусамаибаси (Nusamaibashi) ||  || 30 января 1990 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (4460) Бихоро (Bihoro) || 1990 DS || 28 февраля 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4461) Саяма (Sayama) || 1990 EL || 5 марта 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (4462) Vaughan ||  || 24 апреля 1952 || Макдональд || -
|-
| (4463) Маршварцшильд (Marschwarzschild) ||  || 28 октября 1954 || Бруклин || IAP
|-
| (4464) Вулкано (Vulcano) || 1966 TE || 11 октября 1966 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4465) Родита (Rodita) ||  || 14 октября 1969 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
| (4466) Абай (Abai) ||  || 23 сентября 1971 || Крым || -
|-
| (4467) Кайдановский (Kaidanovskij) ||  || 2 ноября 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4468) Погребецкий (Pogrebetskij) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4469) Уттинг (Utting) ||  || 1 августа 1978 || Перт || -
|-
| (4470) Сергеев-Ценский (Sergeev-Censkij) ||  || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4471) Graculus || 1978 VB || 8 ноября 1978 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (4472) Навашин (Navashin) ||  || 15 октября 1980 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4473) Сирс (Sears) ||  || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4474) Пруст (Proust) ||  || 24 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4475) Войткевич (Voitkevich) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4476) Бернстайн (Bernstein) || 1983 DE || 19 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4477) Kelley || 1983 SB || 28 сентября 1983 || Рожен || -
|-
| (4478) Бланко (Blanco) ||  || 23 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери, В. Дзаппала
|-
| (4479) Чарлипаркер (Charlieparker) ||  || 10 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4480) Никитиботания (Nikitibotania) ||  || 24 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4481) Гербелин (Herbelin) || 1985 RR || 14 сентября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4482) Frèrebasile || 1986 RB || 1 сентября 1986 || Паломар || Ален Мори
|-
| (4483) Петёфи (Petöfi) ||  || 9 сентября 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4484) Сиф (Sif) || 1987 DD || 25 февраля 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (4485) Радонежский (Radonezhskij) ||  || 27 августа 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4486) Митра (Mithra) || 1987 SB || 22 сентября 1987 || Рожен || Эрик Эльст, Шкодров В. Г.
|-
| (4487) Покахонтас (Pocahontas) || 1987 UA || 17 октября 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4488) Токитада (Tokitada) || 1987 UK || 21 октября 1987 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4489) 1988 AK || 1988 AK || 15 января 1988 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4490) Бэмбери (Bambery) || 1988 ND || 14 июля 1988 || Паломар || Элеанор Хелин, Б. Роман
|-
| (4491) Отару (Otaru) || 1988 RP || 7 сентября 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4492) Дебюсси (Debussy) || 1988 SH || 17 сентября 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (4493) Наитомицу (Naitomitsu) ||  || 14 октября 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (4494) Маримо (Marimo) ||  || 13 октября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4495) Dassanowsky || 1988 VS || 6 ноября 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (4496) Камимати (Kamimachi) ||  || 9 декабря 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4497) Тагути (Taguchi) ||  || 4 января 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4498) Синкояма (Shinkoyama) ||  || 5 января 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4499) Дэвидаллен (Davidallen) ||  || 4 января 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4500) Паскаль (Pascal) || 1989 CL || 3 февраля 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|}